Runa kan syfta på: 

 Runor – forngermanskt skrivtecken
 Dödsruna – en kort levnadsbeskrivning av en nyligen avliden
 Runa (namn) – ett kvinnonamn av nordiskt ursprung
 Runa (dikt) – finsk folkdikt
 Runa (tidskrift) – en tidskrift med folkloristiskt och antikvariskt innehåll
 Runa – en pseudonym för författaren Elisabeth Beskow
 KGF Runa – gymnasieförening vid Vasaskolan, Gävle